La dinastia V fou un període de l'antic Egipte establert per Manethó i encara en ús. Amb aquesta dinastia, el Regne antic arriba a la cimera del seu desenvolupament en tots els ordres.

Va tenir nou faraons, dels quals en resten vuit piràmides. La necròpolis es trasllada a Abusir. El culte solar (Re) esdevé majoritari.

Cronològicament, considerant la cronologia mínima, caldria situar-la entre el 2400 i el 2250 aC. La seva duració segons el papir de Torí fou de 146 anys i segons Manethó de 218 anys.

La llista de faraons és la següent:

 Userkaf (grec: Ogserkeris)
Enterrat a Saqqara, va governar 7 anys (28, segons Manethó) 2400-2390 aC
 Sahure (grec: Sehpris)
Enterrat a Abusir, va governar uns 12 anys,13 Abusir 2390-2380 aC
 Nefererkare (grec: Neferkeris)
Enterrat a Abusir, va governar uns 20 anys: 2380-2360 aC
 Shepsekare (grec: Sesiris)
Enterrat potser a Abusir, va governar 7 anys: 2360-2350 aC
 Neferefre (grec: Khaires)
Enterrat a Abusir, va governar 3 anys (20, segons Manethó) vers 2350 aC
 Niuserre (grec: Rathoris)
Enterrat a Abusir, va governar uns 25 anys (44, segons Manethó) 2350-2325 aC
 Menkauhor (grec: Menkeris)
No se sap on està enterrat, va governar uns 8 anys: 2325-2315 aC 
 Djedkare (grec: Tankeris)
Enterrat a Saqqara sud, va governar uns 32 anys (44, segons Manethó) 2315-2280 aC
 Unas (grec: Jaunnos)
Enterrat a Saqqara, va governar 33 anys, 2280-2250 aC.

Genealogia 
L'arbre és incomplet i presenta diverses relacions dubtoses d'acord amb les dades històriques i arqueològiques conegudes fins avui dia. També manca algun nom.

Els faraons porten una corona.

Les princeses en itàlica.

Les línies discontínues són relacions dubtoses.

Les línies de punts marquen el principi i final de dinastia.

L'arbre genealògic és el següent:

Notes

Fonts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05
Regne Antic d'Egipte